Daniel Svensson (ur. 1982) – duński piłkarz ręczny, reprezentant kraju
 Daniel Svensson (ur. 1977) – szwedzki muzyk rockowy